MWU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mussau (Papua Nuova Guinea)